Ири́на Бори́совна Горбуно́ва () — российский учёный, главный научный сотрудник и специалист по образовательному направлению «Музыкально-компьютерные технологии», организатор и руководитель Учебно-методической Лаборатории музыкально-компьютерных технологий Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, ведущий российский эксперт в области применения музыкально-компьютерных технологий в системе начального, среднего и высшего образования, председатель и член жюри нескольких Международных, Всероссийских и региональных конкурсов в области электронной музыки, а также создания и практического использования в образовательном процессе различных обучающих программ и музыкально-компьютерных технологий, доктор педагогических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ.

Научная деятельность 
Основным направлением научной деятельности Ирины Борисовны Горбуновой является разработка нового образовательного направления — «Музыкально-компьютерные технологии (МКТ) как обучающая и творческая среда в общем и специальном музыкальном образовании».

Специфика научных исследований в русле этого направления обусловлена важнейшими сферами использования музыкально-компьютерных технологий:

 МКТ в профессиональном музыкальном образовании (как средство для расширения творческих возможностей);

 МКТ в общем образовании (как одно из средств обучения);

 МКТ как средство реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Научно-исследовательская деятельность Ирины Борисовны Горбуновой непосредственным образом связана со следующей тематикой:

— «Новые информационные технологии в современном образовании и творчестве»

— «Математика и информатика», в рамках которой разработана программа «Стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности музыканта»

— «Современные информационные технологии в искусстве»

— «Информационные технологии в науке и образовании»

— «Компьютерные технологии в науке и образовании»

— «Аудиовизуальные и технические средства обучения для музыкантов»

— «Организация музыкального воспитания во внеклассной работе»

— «Музыкальный компьютер — новый инструмент музыканта»

— «Преподавание музыкальных дисциплин с использованием синтезатора и компьютера в ДМШ, ДШИ»

— «Методика обучения музыке людей с ограниченными возможностями (зрения, слуха) с использованием музыкально-ориентированных компьютеров»

— «Инновационные методы и технологии музыкального развития детей дошкольного возраста на основе музыкально-компьютерных технологий»

— «Интенсивный курс игры на клавишных инструментах (музыкальный компьютер и синтезатор)»

— «Компьютерная аранжировка и композиция»

— «Современная студия звукозаписи и работа в ней»

— «Оформление нотных изданий на компьютере»

Основные публикации 
 Горбунова, И. Б. Информационные технологии в музыке. Монография СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. 22,5 п.л.
 Горбунова, И. Б. Музыкальный компьютер. Монография СПб., СМИО — Пресс, 2007 16,5 п.л.
 Горбунова, И. Б. Музыкальный компьютер и синтезатор в педагогическом процессе. Моногрфия СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. 8,5 п.л.
 Горбунова, И. Б. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества / И. Б. Горбунова, С. В. Чибирев. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — ISBN 978-5-8064-1790-0
 Горбунова И. Б. Музыкально-компьютерные технологии: лаборатория // ЭНЖ «Медиамузыка». № 1 (2012). URL: http://mediamusic-journal.com/Issues/1_5.html
 Горбунова, И. Б. Музыкальное программирование: Учебное пособие / И. Б. Горбунова, Заливадный М. С., Кибиткина Э. В. — СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — ISBN 978-5-8064-1758-0

См. также 
 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
 Музыкально-компьютерные технологии
 Электронная музыка

Примечания

Ссылки 
 Ирина Борисовна Горбунова на сайте Учебно-методической Лаборатории музыкально-компьютерных технологий
 Сайт Учебно-методической Лаборатории музыкально-компьютерных технологий
 Страница Учебно-методической Лаборатории музыкально-компьютерных технологий на сайте РГПУ им. А. И. Герцена

 Официальный сайт РГПУ им. А. И. Герцена

Женщины-учёные СССР
Женщины-учёные России
Педагоги России